Klynge kan henvise til flere artikler:

 Klynge – en unøjagtig mængdebetegnelse
 Klynge (Tillitse Sogn) – en bebyggelse i Tillitse Sogn på Lolland
 Klynge (Lønborg Sogn) – en bebyggelse i Lønborg Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune

Se også
 Klyngecomputer – et net af dedikerede computere forbundet via et datanet
 Klyngebombe – krigsvåben
 Brombær – en planteslægt (Rubus) der tidligere kaldtes Klynger